Porta San Donato – porta delle mura di Bologna
 Porta San Donato – porta delle mura di Lucca
 Antica Porta San Donato – antica porta delle mura di Lucca